Le Championnat d'Irlande des clubs de football gaélique 2012-2013 est une compétition de Football gaélique disputée par les clubs de toute l'Irlande, et de Londres.

Le champion de l'édition 2011-12 pour la seconde année consécutive, fut le club de Crossmaglen Rangers GAC du comté d'Armagh vainqueur en finale de Garrycastle GAA du comté de Westmeath le 31 mars 2012 après un match à rejouer.
Le champion de l'édition 2012/2013 est St Brigids du comté de Roscommon.

Organisation 
Chacun des 32 comtés d'Irlande organise en son sein un championnat qui regroupe tous les clubs de football gaélique du comté. Cette organisation dépend totalement du comté, la compétition peut donc prendre des formes différentes (ligue, élimination directe ou mixe des deux). 

Les 32 champions disputent ensuite le championnat d’une des quatre provinces d'Irlande. Les quatre champions se qualifient ainsi pour les demi-finales du All-Ireland.

L'un des quatre champions de province dispute un quart de finale "préliminaire" face au champion du comté de Londres

Traditionnellement la finale de la compétition se dispute à Croke Park le jour de la Fête de la Saint-Patrick.

Calendrier 
La compétition se déroule de juin à mars selon le calendrier suivant :
Juin à novembre : championnat par Comté
Octobre à décembre : Championnat provincial
Février : quart et demi-finales du All-Ireland
17 mars : Finale à Croke Park

Résultats des finales de comté

Leinster 
 Finale du championnat de Louth
 St. Patricks 1-13, 0-7 Dreadnots, Drogheda Park, 7/10/2012,

 Finale de Wexford
 St. Annes 2-14, 0-8 Castletown, Wexford Park, 7/10/2012,

 Finale du Wicklow
 St. Patricks 1-12, 0-14 Baltinglass, Aughrim Park, 7/10/2012,

 Finale d'Offaly
 Rhode 0-15, 1-6 Clara, O'Connor Park, 14/10/2012,

 Finale de Carlow
 Eire Og 0-15, 0-5 Palatine, Dr. Cullen Park, 14/10/2012,

 Finale de Longford
 Killoe Young Emmets 0-7, 0-7 Longford Slashers, Pearse Park, 14/10/2012,
 Killoe Young Emmets 0-15, 0-12 Longford Slashers (A.P), Pearse Park, 21/102012,

 Finale de Kildare
 Sarsfields 2-11, 0-11 Carbury, St Conleth's Park, 21/10/2012,

 Finale de Laois
 Portlaoise 1-13, 0-9 Arles-Kilcruise, O'Moore Park, 21/10/2012,

 Finale de Westmeath
 Mullingar Shamrocks 3-9, 3-9 Garrycastle, Cusack Park, 21/10/2012,
 Mullingar Shamrocks 0-12, 1-8 Garrycastle, Cusack Park, 28/10/2012,

 Finale de Meath
 Navan O'Mahonys 1-11, 0-7 Wolfe Tones, Pairc Tailteann, 28/10/2012,

 Finale de Dublin
 Ballymun Kickhams GAA 1-12, 0-14 Kilmacud Crokes GAA, Parnell Park, 29/10/2012,

Ulster 

 Finale d'Antrim
 St Galls 1-11, 1-5 St. Johns, Casement Park, 28/9/2012

 Finale de Fermanagh
 Tempo Maguires 0-15, 1-4 Lisnaskea Emmets, Brewster Park, 29/9/2012

 Finale de Cavan
 Mullahoran 1-8, 1-8 Kingscourt Stars, Breffni Park, 30/9/2012,
 Mullahoran 1-8, 0-7 Kingscourt Stars, Breffni Park, 7/10/2012,

 Finale de Tyrone
 Errigal Ciaran 0-13, 0-8 Dromore, Healy Park, 7/10/2012,

 Finale de Monaghan
 Ballybay 1-12, 2-5 Clontibret O'Neills, St Tiernach's Park, 14/10/2012,

 Finale d'Armagh
 Crossmaglen Rangers GAC 3-9, 0-11 Pearse Og, Morgan Athletic Grounds,  14/10/2012,

  Finale de Down
 Kilcoo 2-8, 1-8 Mayobridge, Pairc Esler, 21/10/2012,

 Finale de Derry
 Ballinderry Shamrocks 1-10, 0-10 Slaughtneil, Celtic Park, 21/10/2012,

 Finale du Donegal
 St. Eunans 1-7, 0-9 Naomh Conaill, MacCumhail Park, 4/11/2012.

Connacht 

 Finale de Leitrim
 Melvin Gaels 2-7, 0-7 Glencar/Manorhamilton, Páirc Sheáin Mhic Dhiarmada, 7/10/2012,

 Finale de Sligo
 Curry 1-16, 1-10 St. Marys, Markievicz Park, 7/10/2012,

 Finale de Roscommon
 St. Brigids 2-8, 0-9 Padraig Pearses, Kiltoom, 14/10/2012,

 Finale de Galway
 Salthill-Knocknacarra 0-12, 0-7 Tuam Stars, Pearse Stadium, 14/10/2012,

 Finale de Mayo
 Ballaghaderreen 1-9, 0-4 Ballintubber, McHale Park, 21/10/2012.

Munster 

 Finale de Clare
 Kilmurray-Ibrickane 0-10, 0-4 St. Josephs Doora-Barefield, Cusack Park, 21/10/2012,

 Finale et replay de Limerick
 Dromcollogher/Broadford 0-13, 2-7 Newcastlewest, Gaelic Grounds, 21/10/2012,
 Dromcollogher/Broadford 0-12, 0-10 Newcastlewest, Parc na nGael, 26/10/2012,

 Finale de Kerry
 Dr. Crokes 2-13, 0-8 An Daingean, Austin Stack Park, 28/10/2012,

 Finale de Cork
 Castlehaven 1-7, 0-9 Duhallow, Pairc Ui Chaoimh, 28/10/2012,

 Finale de Tipperary
 Clonmel Commercials 1-9, 0-5 Thomas MacDonaghs, Semple Stadium, 4/11/2012.

 Finale et replay de Waterford
 Stradbally 2-2, 0-8 The Nire, Fraher Field, 4/11/2012,
 Stradbally 1-8, 0-10 The Nire, Fraher Field, 10/11/2012.

Londres 

 Finale de Londres
 Tir Chonaill Gaels 1-15, 1-8 Kingdom Kerry Gaels, Ruislip, 14/10/2012.

Calendrier/Résultats

Leinster Senior Club Football Championship 

Tour préliminaire

 St. Patricks (Wicklow) 3-10, 2-11 Éire Óg (AET), Aughrim Park, 28/10/2012

 Killoe Young Emmets 2-7, 2-4 St. Annes, Pearse Park, 28/10/2012

 Rhode 1-7,  1-9 St. Patricks (Louth), O'Connor Park, 28/10/2012

Quarts de finale

 St. Patricks (Wicklow) 0-4, 3-15 Portlaoise, Aughrim Park, 11/11/2012
 Killoe Young Emmets 2-13, 0-8 Navan O'Mahonys, Pearse Park, 11/11/2012

 St. Patricks (Louth) 2-6, 1-12 Sarsfields, St Conleth's Park, 11/11/2012
 Mullingar Shamrocks 0-7, 2-13 Ballymun Kickhams, Cusack Park, 11/11/2012

Demi-finales

 Portlaoise 1-11, 2-5 Killoe Young Emmets, 25/11/2012

 Sarsfields 0-5, 1-8 Ballymun Kickhams, 25/11/2012

Finale

 Portlaoise 0-8, 0-11 Ballymun Kickhams, 9/12/2012.

Ulster Senior Club Football Championship 

Tour préliminaire

 Mullahoran 1-7, 4-15 Errigal Ciarán, Breffni Park, 21/10/2012

Quarts de finale

 Tempo Maguires 0-9, 1-15 St. Galls, Brewster Park, 4/11/2012

 Ballybay Pearse Brothers 0-7, 0-13 Kilcoo, St Tiernach's Park, 4/11/2012

 Errigal Ciarán 0-11, 0-10 Ballinderry Shamrocks, Healy Park, 4/11/2012

 Crossmaglen Rangers 3-11, 1-7 St. Eunan's, Athletic Grounds, 11/11/2012

Demi-finales

 Errigal Ciarán 0-10, 2-10 Crossmaglen Rangers, Clones, 18/11/2012

 Kilcoo 1-9, 0-10 St. Galls, Athletic Grounds, 18/11/2012

Finale

 Crossmaglen Rangers 3-9, 1-9 Kilcoo, Athletic Grounds, 2/12/2012

Connacht Senior Club Football Championship 

Tour préliminaire

 Melvin Gaels 0-10, 2-19 St. Brigids, Kiltoom, 28/10/2012

Demi-finales

 Salthill-Knocknacarra 0-8, 0-15 St. Brigids, Pearse Stadium, 11/11/2012

 Ballaghaderreen 1-15, 1-7 Curry, McHale Park,11/11/2012

Finale

 St. Brigids 1-12, 0-6 Ballaghaderreen, 25/11/2012

Munster Senior Club Football Championship 

Quarts de Finale

 Kilmurray Ibrickane 0-13, 2-08 Dr. Crokes, Quilty, 4/11/2012.

 Castlehaven 1-15, 0-7 Dromcollogher/Broadford, Clonakilty, 4/11/2012.

Demi-finales

 Clonmel Commercials 1-14, 0-6 Dr. Crokes, Killarney, 18/11/2012.

 Stradbally 0-7, 1-5 Castlehaven, Clonakilty, 18/11/2012.

Finale

 Dr. Crokes 0-19, 0-12 Castlehaven Fitzgerald Stadium, 2/12/2012.

All-Ireland Senior Club Football Championship 

Quarts de finale

 Tír Chonaill Gaels 0-6, 3-12 Dr. Crokes,  Ruislip, 16/12/2012

Demi-finales

 Dr. Crokes 0-9, 1-10 Ballymun Kickhams, Semple Stadium, 16/2/2013

 St. Brigid's 2-7, 1-9 Crossmaglen Rangers, Cusack Park, 16/2/2013

Finale

 St Brigids 2-11, 2-10 Ballymun Kickhams GAA, Croke Park, 17/3/2013.

Notes et références 

Compétition de football gaélique